Helcon är ett släkte av steklar som beskrevs av Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck 1812. Helcon ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Helcon